Csehország
 Mohelnice, település a Dél-plzeňi járásában
 Mohelnice, település a Šumperki járásában
 Mohelnice nad Jizerou, település a Mladá Boleslav-i járásban